

Ігнатьєва — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Ігнатьєва — присілок, Каргапольський район, Курганська область

Ігнатьєва — жіноча форма російського прізвища Ігнатьєв. Відомі носії:
 Ігнатьєва Валентина Василівна (нар. 1949) — радянська і російська актриса театру і кіно, співачка.
 Ігнатьєва Ірина Анатоліївна — український доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор.
 Ігнатьєва Олена Степанівна — українська радянська діячка, бригадир електрозварників Харківського заводу «Серп і молот» Харківської області. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.

російські прізвища